Ивана Рошчић (Сплит, 27. септембар 1978) је хрватска глумица.

Филмографија 

|-
| 2004. || Та дивна сплитска ноћ || Анђела
|-
| 2005. || Пушћа Бистра || Учитељица/Наркоманка
|-
| 2005. || Волим те || Конобарица
|-
| 2006. || Монтажа - Разгледница из Хрватске || Девојка
|-
| 2006. || Бумеранг || Луција
|-
| 2007. || Бастион ||
|-
| 2007. || Право чудо ||
|-
| 2007. || Крадљивац успомена ||
|-
| 2007. || Операција Кајман || Тонкица
|-
| 2008. || Добре намјере || Тихана Ванеса Ковачић
|-
| 2008. || Хитна 94 || Госпођа Андријашевић
|-
| 2009. || Криво дијељење || Анита
|-
| 2009. || Закон! || Сатанисткиња
|-
| 2009. || Загребачке приче || Маја
|-
| 2010. || Нека остане међу нама || Тамара
|-
| 2010. || -{The Show Must Go On}- || Тања Хесе
|-
| 2010. || Периферија сити || Ивана
|-
| 2011. || Ноћ за двоје || Ивана
|-
| 2011. || Стипе у гостима || Нера
|-
| 2012. || -{Once Upon a Winter's Night}- ||
|-
| 2012. || Ирис || Ирис
|-
| 2012. || Иво || Плесачица
|-
| 2012. || Загребачке приче вол. 2 || Сара
|-
| 2012. || Загорски специјалитет || Леа
|-
| 2012. || На квадрат || Сара
|-
| 2013. || Почивај у миру || Нивес Ђукић
|-
| 2013. || Одбрана и заштита || Зехра
|-
| 2013. || Дјеца јесени || Маша Човић
|-
| 2014. || Заједно || Ива
|-
| 2015. || Свињари ||
|-
| 2016. || Трамполин || Вања
|-
| 2018. || Сам самцат || Кумова жена
|-
| 2018. || Погрешан човек || Леа Калембер
|-
| 2018. || -{I Act, I Am}- || Директорка
|-
| 2018. || Згодбе из костањевих гоздов ||
|-
| 2022. || Гарбура || Инес
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1978.
Сплићани
Хрватске глумице
Добитници награде Златна арена